Le nom Piute peut désigner :
 les Païutes,  deux groupes d'Amérindiens ;
 le comté de Piute, dans l'Utah.